AX, de ISO landcode voor Åland
 .ax, het internetlandcode topleveldomein van Åland
 Citroën AX
 AX.25-protocol
 AX, voorheen Axapta, onderdeel van Microsoft Dynamics

Zie ook 
 AKS (doorverwijspagina)